Roodenbeke ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold t’Kint de Roodenbeke (1853–1928), belgischer Politiker und Senatspräsident
 Henri t’Kint de Roodenbeke (1817–1900), belgischer Politiker und Senatspräsident